Bengt Lundholm, švedski hokejist, * 4. avgust 1955, Falun, Švedska.

Lundholm je v švedski ligi igral za klube Falu IF, Leksands IF in AIK IF. S klubom Leksands IF je v sezoni 1974/75 osvojil svoj edini naslov švedskega državnega prvaka. Med sezonama 1981/82 in 1985/86 je igral za klub Winnipeg Jets v ligi NHL, kjer je v petih sezonah odigral 275 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 48 golov in 95 podaj, ter štirinajst tekem končnice, na katerih je dosegel tri gole in štiri podaje.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na enih olimpijskih igrah, kjer je osvojil bronasto medaljo, in štirih svetovnih prvenstvih, na katerih je bil dobitnik ene srebrne in dveh bronastih medalj. Skupno je za reprezentanco odigral 90 tekem.

Pregled kariere

|-
| Falu IF
| Švedska 2. liga
| 71/72
|
| 11
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Falu IF
| Švedska 2. liga
| 72/73
|
| 16
| 11
|
| 11
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 73/74
|
| 9
| 1
| 0
| 1
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 74
|
| 5
| 6
| 2
| 8
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 74
|
| 4
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 74/75
|
| 18
| 4
| 7
| 11
|
| 6
|
| 4
| 1
| 3
| 4
|
| 4
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 75/76
|
| 36
| 15
| 22
| 37
|
| 23
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 76
|
| 8
| 0
| 2
| 2
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 76/77
|
| 34
| 8
| 23
| 31
|
| 28
|
| 5
| 4
| 3
| 7
|
| 16
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 77
|
| 8
| 5
| 3
| 8
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 77/78
|
| 36
| 16
| 14
| 30
|
| 22
|
| 6
| 1
| 4
| 5
|
| 4
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 78
|
| 10
| 5
| 3
| 8
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 78/79
|
| 34
| 11
| 9
| 20
|
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 79
|
| 7
| 1
| 3
| 4
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 79/80
|
| 35
| 16
| 16
| 32
|
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 80
|
| 6
| 1
| 0
| 1
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 80/81
|
| 24
| 6
| 7
| 13
|
| 40
|
| 5
| 1
| 0
| 1
|
| 2
|-
| Švedska
| Kanadski pokal
| 81
|
| 5
| 1
| 0
| 1
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Winnipeg Jets
| NHL
| 81/82
|
| 66
| 14
| 30
| 44
|
| 10
|
| 4
| 1
| 1
| 2
|
| 2
|-
| Winnipeg Jets
| NHL
| 82/83
|
| 58
| 14
| 28
| 42
|
| 16
|
| 3
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|-
| Winnipeg Jets
| NHL
| 83/84
|
| 57
| 5
| 14
| 19
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Winnipeg Jets
| NHL
| 84/85
|
| 78
| 12
| 18
| 30
|
| 20
|
| 5
| 2
| 2
| 4
|
| 8
|-
| Winnipeg Jets
| NHL
| 85/86
|
| 16
| 3
| 5
| 8
|
| 6
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| AIK IF
| Švedska 2. liga
| 85/86
|
| 13
| 1
| 1
| 2
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska 2. liga
| 86/87
|
| 26
| 12
| 14
| 26
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 620
| bgcolor="#7FFF00" | 170
| bgcolor="#7FFF00" | 221
| bgcolor="#7FFF00" | 391
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 297
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 34
| bgcolor="#7FFF00" | 10
| bgcolor="#7FFF00" | 14
| bgcolor="#7FFF00" | 24
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 40
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski napadalci
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1980
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Švedsko
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti Falu IF
Hokejisti Leksands IF
Hokejisti AIK
Hokejisti Winnipeg Jets